La Selección de fútbol sub-15 de Costa Rica es el equipo representativo por jugadores menores de 15 años de edad.

Estadísticas

Campeonato Sub-15 de la Concacaf 

Selecciones deportivas de Costa Rica